Alfara de Algimia – provincia di Valencia
Alfara de Carles – provincia di Tarragona
Alfara del Patriarca – provincia di Valencia
Algimia de Alfara – provincia di Valencia